Little Rock o Littlerock hacen referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos 
 Little Rock (Arkansas), capital y ciudad más poblada de Arkansas.
 Aeropuerto Nacional de Little Rock
 Littlerock (California), lugar designado por el censo en el condado de Los Ángeles, California.
 Municipio de Little Rock (condado de Kendall, Illinois)
 Little Rock (Iowa), ciudad en el condado de Lyon, Iowa.
 Little Rock (Luisiana), pequeña localidad histórica sobre el delta del río Misisipi, en la parroquia de Plaquemines, Luisiana.
 Little Rock (Minnesota), lugar designado por el censo en el condado de Beltrami, Minnesota.
 Municipio de Little Rock (condado de Nobles, Minnesota)
 Little Rock (condado de Morrison, Minnesota), área no incorporada en el condado de Morrison, Minnesota.
 Littlerock (Washington), área no incorporada en el condado de Thurston (Washington)

Además 
 Little Rock Nine, grupo de estudiantes afroamericanos que el 4 de septiembre de 1957 fueron a clase al Little Rock Central High School en Little Rock, Arkansas.
 Little Rock Trojans, equipo deportivo de la Universidad de Arkansas-Little Rock.